Als werkwoord voor het stoppen bij een halte (stopplaats)

Personen 
 Charles Van Halteren (1828–1895), Belgisch senator
 Johannes van Halteren (1893–1973), een Nederlands architect
 Pierre Van Halteren (1911–2009), een Belgisch politicus